Паром — может означать:

 Паром — плавучее сооружение.
 «Паром» — межорбитальный буксир.
 «» — белорусский короткометражный художественный фильм 1988 года.

См. также 

 Парон
 Паромщик